Zoologia
 osa – owad błonkoskrzydły, zwykle o czarnym ubarwieniu w żółte pasy; nazwa osa lub osy jest stosowana w odniesieniu do przedstawicieli:
 nadrodziny Vespoidea
 rodziny osowatych (Vespidae)
 rodzaju Vespula
 gatunek Osa pospolita (Vespula vulgaris)
 rodzaju Dolichovespula
 osa morska (Chironex flecker)

 Geografia

 Osa – rzeka w Polsce
 Osa – miasto w Rosji
 Osa – część wsi Woźnice w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Osa – wieś w Rosji
 Osa – półwysep Kostaryki
 Osa – struga, dopływ Białej Łady
 Osa – masyw górski w Grecji

 Technika
 Osa – polski skuter
 Osa – nazwa typu kutrów rakietowych projektu 205
 9K33 Osa – radziecki samobieżny zestaw rakiet przeciwlotniczych
 Osa-M – radziecki morski pocisk przeciwlotniczy

 Inne
 OSA – skrót Zakonu św. Augustyna
 OSA – Ogólnokrajowy Spis Abonentów wydawany przez Telekomunikacje Polską S.A.
 OSA – Otwarty System Antyplagiatowy